

Cinema e televisione
Gloriana  – film muto del 1916, diretto da E. Mason Hopper
Gloriana  – film TV del 2000, diretto da Phyllida Lloyd

Letteratura
Gloriana  – romanzo del 1976 di Michael Moorcock

Onomastica
Gloriana  – variante del nome proprio di persona Gloria

Musica
Gloriana  – opera del 1953 di Benjamin Britten
Gloriana  – gruppo musicale country statunitense
Gloriana  – cantante e attrice italiana

Altro
Gloriana  – barca reale inglese, costruita nel 2012 per il giubileo di Elisabetta II